Карлос Монтенегро (, 27 февраля 1900, Галисия — 5 апреля 1981, Майами) — кубинский писатель.

Биография 
Родился в Испании, в 1907 году вместе с семьей приехал на Кубу. С 14 лет самостоятельно зарабатывал на жизнь. В 1919 году по обвинению в убийстве был приговорен к 14 годам тюремного заключения. После публикации его новеллы Росток (1929), завоевавшей премию, а также петиций испанских и латиномериканских интеллектуалов в его защиту был досрочно освобожден (1931). Вступил в коммунистическую партию, участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. В 1944 году выступил с критикой коррупции в компартии, вышел из её рядов. В 1959 году эмигрировал, жил в Коста-Рике, затем в США в Майами.

Творчество 
Опыт тюремного заключения лег в основу романа Мужчины без женщины (1937), проникнутого гомосексуальными мотивами. При Фиделе Кастро фигура и творчество Монтенегро долгое время находились под запретом, его книги издавались в Мексике и Испании, роман «Мужчины без женщины» многократно перепечатывался, был переведен на французский и английский языки.

К роману Монтенегро привлек внимание Гильермо Кабрера Инфанте.

Издания 
 Hombres sin mujer y otras narraciones. La Habana: Ed. Letras Cubanas, 2001

Примечания

Литература 
 Pujals E.J. La obra narrativa de Carlos Montenegro. Miami: Ediciones Universal, 1980
 Pujals E.J. Vida y memorias de Carlos Montenegro. Miami: Ediciones Universal, 1988
 Cabrera Infante G. Mea Cuba. Barcelona: Editorial Plaza Janés, 1993
 Cabrera Infante G. Vidas para leerlas. Madrid: Alfaguara, 1998
 Bejel E. Gay Cuban Nation. Chicago: University of Chicago Press, 2001
 Garrido Rodríguez A. Tres mundos narrativos alucinantes. Las Tunas: Editorial Sanlope, 2002 (Монтенегро, Кабрера Инфанте, Пиньера)

Ссылки 
 
 
 Фотография, 1976
 Новелла Росток on line

Писатели Кубы
Родившиеся в 1900 году
Родившиеся 27 февраля
Умершие в 1981 году
Умершие 5 апреля
Умершие в Майами
Иммигрировавшие на Кубу из Испании
Иммигрировавшие в США с Кубы